Die Abkürzung PZU steht für:

 Flughafen Bur Sudan im IATA-Code 
 Postzustellungsurkunde, siehe Zustellungsurkunde
 Powszechny Zakład Ubezpieczeń, ein polnisches Versicherungsunternehmen
 Planungsregion Zürcher Unterland

PZU